Johann Kredel ist der Name folgender Personen:

* Johann Kredel (Politiker) (1856–1920), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (NLP)
 Johann Jakob Kredel (1835–1890), deutscher Bäcker und Politiker (NLP)